Лі́дія Винничу́к (; 17 вересня 1904, Підволочиськ — 31 жовтня 1993, Варшава) — польська класична філологиня та історикиня.

Життєпис 
Від 1963 року — професорка Варшавського університету, від 1982 року — членкиня Варшавського наукового товариства.

Авторка книг з історії культури стародавніх Греції та Риму.

Твори 

 «Kobieta w starożytności» (1932)
 «Epistolografia. Łacińskie podręczniki epistolograficzne w Polsce w XV—XVI wieku» (1953)
 «Twórczość poetek greckich» (1956)
 «Mały słownik kultury antycznej» (1962, ред.)
 «Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym» (1968, з Октавіаном Юревичем)
 «Słowo jest cieniem czynu» (1972)
 «Kobiety świata antycznego» (1973)
 «Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza» (1975)
 «Od starożytności do współczesności» (1981)
 «Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu» (1983)
 «Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów» (1987)
 «Nad Zbruczem, Stryjem, Wisłą. Wspomnienia (1905—1927)» (1988)
 «Słownik kultury antycznej» (ред.)
 «Mały słownik polsko-łaciński» (ред.)
 «Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych» (з Октавіаном Юревичем та Яніною Жулавською)
 Łacina bez pomocy Orbiliusza (1982)

Джерела 
 С. Ткачов, В. Ханас. Винничук Лідія // 
 Nowa encyklopedia powszechna PWN. — t. VI — 1997. — S. 797. — ISBN 83-01-11969-1
 Wykaz profesorów i docentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dane biograficzne // Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego. — T. 10 (redaktor Ludwik Bazylow). — 1971. — S. 139—140.

Уродженці Підволочиська
Польські філологи
Польські історикині
Викладачі Варшавського університету
Померли у Варшаві